Національна ліга В 2006—2007 — 60-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Біль.

Підсумкова таблиця

Плей-оф

Чвертьфінали 
 Лангенталь - ГСК Лайонс 2:4 (3:7; 1:4; 2:4; 4:3 ОТ; 3:1; 2:3)
 Біль - Ажуа 4:2 (5:4; 3:2 ОТ; 4:6; 2:4; 9:3; 4:3 Б)
 Вісп - ХК «Сьєр» 4:1 (4:5; 4:3; 5:0; 7:1; 6:5)
 Ла Шо-де-Фон - Лозанна 2:4 (4:2; 4:2; 3:4 ОТ; 3:4; 2:3 ОТ; 2:3)

Півфінали 
 Біль - Лозанна 4:1 (2:1; 4:3 ОТ; 6:4; 4:5; 7:3)
 Вісп - ГСК Лайонс 4:1 (3:1; 4:3 ОТ; 3:0; 4:1; 4:3 ОТ)

Фінал 
 Біль - Вісп 4:2 (8:3; 3:6; 5:2; 5:6 ОТ; 6:3, 3:2 ОТ)

Кваліфікація НЛА 
 Лангнау Тайгерс — ХК «Біль» 4:1 (4:1, 5:2, 2:5, 6:1, 5:3)
ХК «Лангнау Тайгерс» зберіг прописку в НЛА.

Джерела 
 Сезон 2007   

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2006 у швейцарському спорті
2007 у швейцарському спорті